een Tsjechische gemeente:
 Přestavlky (okres Plzeň-jih)
 Přestavlky (okres Litoměřice)
 Přestavlky (okres Přerov)
 Přestavlky (okres Chrudim)
 Přestavlky u Čerčan (okres Benešov)
 Přestavlky (Tršice), een dorp in de gemeente Tršice
Prestavlky (Slowakije), een Slowaakse gemeente